Тонне-Бутон:
 Тонне-Бутон — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Тонне-Бутон — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.